

Persone 
 Cage (Chris Palko) – rapper statunitense
 Brian Cage, pseudonimo di Brian Cristopher Button (1984) – wrestler statunitense
 Christian Cage, pseudonimo di William Jason Reso (1973) – wrestler canadese
 Dan Cage, propr. Daniel Robert Cage (1985) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 David Cage, pseudonimo di David De Gruttola (1969) – autore di videogiochi, sceneggiatore e musicista francese 
 John Cage (1912-1992) – compositore e teorico musicale statunitense
 Justin Cage (1985) – cestista statunitense
 Michael Cage (1962) – ex cestista statunitense
 Nicolas Cage, pseudonimo di Nicolas Kim Coppola (1964) – attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense

Altro 
 Cage – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Johnny Cage – personaggio dei videogiochi della serie Mortal Kombat
 Luke Cage – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Cage – in informatica, insieme di rack o di armadi rack

Pagine correlate 
 The Cage